

Földrajzi nevek

Egyesült Királyság

 Kent, megye Anglia délkeleti részében
 Kent, folyó Angliában

USA

 Kent (Connecticut)
 Kent (Florida)
 Kent (Iowa)
 Kent (Illinois)
 Kent (Minnesota)
 Kent (New York)
 Kent (Ohio)
 Kent (Oregon)
 Kent (Texas)
 Kent (Washington)

Zene

 Kent, svéd együttes
 Kent, a Kent együttes albuma